Ку́кес () — город на северо-востоке Албании. Административный центр одноименной области Кукес, неподалёку от границы с Республикой Косово. По переписи на 2003 год население составляет  человек, население в основном албанцы, вторая по численности населения этническая группа — горанцы.

Город расположен у места слияния рек Чёрный Дрин и Белый Дрин в одну — Дрин. В 1976 году прежний город был затоплен водами водохранилища Фиерза, образовавшегося после строительства плотины ГЭС Фиерза, а новый выстроен вновь неподалёку на плато в подножье гор  и . С тех пор город часто называют Кукеси-и-Ри (, Новый Кукес).

На окраине города течёт ещё одна река — . Неподалёку от города, в нескольких километрах к югу, есть . В городе есть одноимённый футбольный клуб.

История 
15 апреля 1939 года окрестности города стали одним из двух мест высадки воздушного десанта итальянских войск — завершающей операции оккупации итальянцами всех основных населённых пунктов Албании.

Примечания

Ссылки 
 

Города Албании